Rainbow Warrior peut désigner :

Monde maritime 
Rainbow Warrior est le nom de plusieurs bateaux :
 Rainbow Warrior I (lancé en 1955, coulé en 1985) :
 ayant donné lieu à l'affaire du Rainbow Warrior ;
 Rainbow Warrior II (lancé en 1957, acquis par Greenpeace en 1989) ;
 Rainbow Warrior III est l'actuel navire amiral de Greenpeace qui a remplacé le Rainbow Warrior II en .

Cinéma 
 Le Rainbow Warrior est un film américain/néo-zélandais sorti en 1992 ;

Téléfilm 
 Le Rainbow Warrior, téléfilm de Pierre Boutron avec Niels Arestrup.

Littérature 
 , un thriller de Ayerdhal paru en 2013.

Jeu vidéo 
 , un des titres qu'a porté  durant son développement, avant d'adopter son titre définitif.

Voir aussi

Notes et références